Пішохідний туризм в Косово розпочався із заснування першої туристичної асоціації в 1928 році, а розвинувся зі створенням різних асоціацій по всій території, яка тоді входила до складу Югославії. Після війни в Косово багато було зроблено також за підтримки таких суспільств, як: HikingNjeri які докладали всіх зусиль, щоб не тільки організувати діяльність, але й виставити піші прогулянки серед широкої громадськості через соціальні мережі.

Пішохідний туризм и як заняття розпочався у справжньому розумінні приблизно в 1930 році, коли група друзів піднялася на гору Джеравіца в Печі. Це було вперше, коли на вершину в Косово піднялися туристи (підтвердження цьому немає). Незважаючи на те, що люди почали проявляти інтерес, незабаром після цього туристам необхідно було отримати спеціальний дозвіл відвідувати гори, які були поблизу прикордонних районів, через політичні проблеми на той час.

Саме тому люди змогли фактично стати активними туристами лише після війни, особливо у 2003—2005 роках. Переважна більшість місцевості Косово є гірською.

В даний час піші прогулянки в гори стали перетворюватися на туристичну активність. Однією з компаній, що пропонує ці послуги в Косово, є Балканська природна пригода . Крім того, велику підтримку пішохідному туризму в Косово надала програма Німецького агентства розвитку під назвою «Піки Балкан» , яка проходить через Косово, Чорногорію та Албанію.

На центральні гори не досить важко піднятися, проте вони роблять хороший туристичний маршрут, їх висота сягає 800—1200 метрів. Річка Міруша розділяє ці гори на дві групи. Перший розташований на південному заході центральних гір і включає в себе наступне: Мілланович гори, Гайрак, Затрич, Байрак та Гремнік. Друга група складається з Чорнолєва, Голеш, Беріша, Космачи, Дрениця, Чичавиця гори. Навколишні гори розташовані поблизу прикордонних районів. Їх важче пішки через їх круті стежки і вимагають великого досвіду та спритності. Гори, які входять до цієї групи: гори східного хребта Албанських Альп, гори Хасі, пік Паштріку , гора Шарр, Кортнік, східні гори Галлак, Копаоніку і Рогозна.

Туристичні зони 

Переважними зонами для пішого туризму є ті, що забезпечують принаймні дещо складний набір маршрутів, а також близькість до таких міст, як Призрен та Печ. Незважаючи на те, що в Косово багато гір, які пропонують чудові стежки для піших прогулянок, є деякі, які кожен турист повинен відвідати через їхню красу та доріжки, такі як: Ущелина Шар, гори в каньйоні Ругова, а також ущелина Істог . У багатьох з цих місць можна їхати на машині, але в деяких горах потрібен позашляховик. «Шар-гора» відома своїм гарним регіоном та хорошими дорогами (прохідними на будь-якому транспортному засобі), але це не так для Ругови та ущелини Дечан.

Пішохідні стежки 
Далі наведено перелік найкращих та найбільш безпечних пішохідних маршрутів, який складено кількома місцевими та національними пішохідними клубами.

Піші сезони 

Квітень — грудень вважається найбільш підходящим часом для піших прогулянок, оскільки більшість пристрасних туристів катаються на лижах у холодні зимові місяці. Однак із зменшенням гірськолижного сезону через низькі снігопади та зростаючу популярність піших прогулянок, багато туристів почали залишатися активними і взимку. Гори в Косово вкриті снігом з листопада по квітень, тому снігозахисні та водонепроникні черевики є обов'язковими на Заході через необхідність фордування потоку. Найбільш зручні гори для піших прогулянок під час жаркої погоди — це: Джяравиця, гори Хасі, околиці гір Шар, Галлак, Копаоніку, Рогозна, Жуті-камінь, Мілішефці, Рошкодолі, Маріаші. В холодні зимові місяці, переважними є гори, які мають нижчу висоту і менш круті: Превалле, Пашаллоре, Паштріку, Брезовиця, околиці Брода та Кортнік .

Види походів 
Туристи в Косово говорять про чотири види пішохідних заходів:

 Трекінг
 Скелелазіння
 Денний похід (похід, який можна здійснити за один день і не вимагає нічного кемпінгу)
 Самодіяльний туризм (включаючи кемпінг одну або кілька ночей, також відомий як багатоденний похід)

Обладнання та напрямки 
Необхідне спорядження значною мірою залежить від пішохідної діяльності та характеру стежки. Базовий комплект повинен містити воду, карту, рюкзак та ліхтарик. Що стосується одягу, то можна носити все, що завгодно, але туристичні черевики обов'язкові. До небезпечних туристичних обставин можна віднести загубленість, небезпечну місцевість, напад тварин та хворобу. Тому також бажано мати при собі ліки або аптечку. Можна легко загубитися, бо не всі стежки в Косово позначені, саме тому потрібно мати при собі магнітний кишеньковий компас. Різні туристичні клуби в Косово мають список, який включає такі предмети, як сонцезахисні окуляри, сонцезахисний крем, одяг, аптечка, вогневий стартер, ніж та багато інших речей, щоб підготувати вас якнайкраще. Карти, які використовуються, в основному є ГІС- картами (Географічна інформаційна система). Також є карти, створені «Міністерством культури, молоді та спорту» у масштабі 1: 25000 та 1: 50000.

Люди та піші прогулянки 
Косово має великий потенціал для розвитку гірського туризму. Вся територія Косово має понад 50 % гірського рельєфу. Люди будь-якого віку можуть ходити в походи, хоча в даний час більшість туристів у Косово віком від 30 до 60 років. Відсоток людей, які зацікавлені в пішохідних прогулянках, порівняно з потенціалом, який пропонує Косово, насправді низький, хоча покладаються великі зусилля на підвищення цього відсотка. Піші прогулянки Косово можуть бути дуже цікавими та незабутніми, і багато хто писав про це. Туристи зазвичай беруть із собою журнал, щоб відстежувати різні туристичні поїздки. Їх журнал зазвичай містить, скільки кілометрів вони пройшли, скільки часу знадобилося, щоб дістатися до піку, місця, які вони відвідали, та визначні речі, які вони побачили під час походу.

Рідкості під час походів у Косово 
Під час походів у Косово можна зустріти різні види, що перебувають під загрозою зникнення, рідкісні та отруйні рослини.

Деякі з цих тварин:

 Євразійська рись
 Серна
 Бурий ведмідь
 Канюк
 Кабан
 Західний глухар
 Білий лелека

Рослини:

 Amanita muscaria
 Форзиція
 Linum
 Malus florentina
 Prunus mahaleb
 Сальвія рингенс
 Gentiana lutea

Клуби 
У Косово існує більше 25 пішохідних клубів, що організовують різні туристичні заходи. Найбільш відомими в Приштині є: «HikingNjeri» та «SHBA Приштина», але все-таки Призрен відомий найбільшою кількістю туристичних товариств. Протягом останніх років походи в Косово отримували дедалі більшу підтримку від різних іноземних організацій, таких як «USAID», «Комісія ЄС» та «Міністерство культури, молоді та спорту». Найкращий спосіб спробувати косовські гори та насолодитися перебуванням там — це приєднатися до одного з цих клубів за невеликий членський внесок. Походи організовуються у вихідні дні (майже кожні вихідні), починаючи від тижневих із загальною відвідуваністю в одних клубах до більш рідкісних, але вимогливих походів в інші.

Хронологія створення пішохідних клубів 
Товариство «Gjeravica» з Печі — перше товариство, яке було створене в 1928 році. Після Другої світової війни було створено багато клубів у: Мітровиці, Джяковиця, Урошеваць, Приштині та Призрені. У 1951 році була сформована перша туристична громада, яка пізніше отримала назву «Lidhja Bjeshkatare — Skitare e Kosovës». Крім активного відпочинку на відкритому повітрі, багато клубів почали видавати журнали та книги, наприклад «Gjeravica», який зумів видати 19 номерів журналу «Голос Gjeravica».

 1928: Джяравиця, Печ
 1948: Паштріку, нині Шаррі, Призрен
 1948: Гермія, нині Приштина 1 , Приштина
 1948: Паштрік, Джяковиця
 1928: Шаррі, нині Либотені , Урошевац
 1948: Трепча, Косовська Митровиця (більше не існує)
 1950: Чичавиця, Вучитрн (більше не існує)
 1967: Железничар, нині Калая, Косове Поле
 2000: Еко, Призрен (більше не існує)
 2000: Гурі і зи, Драгаш
 2000: Блінайя, Ліплян
 2004: Марімангат е Педжес
 2004: Guri i shtrenjtë, Штимле
 2004: Шкелзені, Джяковиця
 2005: HikingNjeri, Приштина
 2008: Дарданія, Гнілане
 2009: The Hikers, Приштина

У наш час багато клубів стали більш активними, досліджуючи нові шляхи та нові місця. Наприклад, клуб «Шаррі» з Урошеваць працював із GPS, щоб позначити та підписати нові шляхи та значно полегшити орієнтацію.

Примітки

Посилання 
 Балканська природна пригода
 Досвід Косовола
Туризм за країною
Географія Косова
Косово